Vittanen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vittanen (ö i Birkaland), Tammerfors, 
 Vittanen (ö i Satakunta), Norra Satakunta, 

Robotskapade Finlandförgreningar